I Want to Spend My Lifetime Loving You (рус. Я хочу провести всю мою жизнь, любя тебя) - песня, созданная Джеймсом Хорнером (музыка) и Уиллом Дженнингсом (текст) для фильма 1998 года "Маска Зорро" и ставшая его главной темой.

Композицию исполнили Марк Энтони и Тина Арена.
Сингл был выпущен в Европе, достиг 3 места во Франции, 4 - в Нидерландах, 9 - в Бельгии, 34 - в Швейцарии

Трек-листинг

Европейский сингл 

 "I Want to Spend My Lifetime Loving You" – 4:41
 "Zorro's Theme" (The London Symphony Orchestra) – 3:01
 "Not for Sale" – 3:55
 "Any Other Love" – 4:39

Позиции в чартах

Позиции на конец года

Статус

Примечания 

Синглы 1998 года
Песни, написанные Джеймсом Хорнером